A felsőmattyasóci Mattyasovszky család az egykori Liptó vármegye legrégebbi családjainak egyike, székhelye Mattyasóc. A család elterjedt több vármegyébe is. Címere a paizs kék udvarában koronából kiemelkedő medve, első lábaival buzogányt tartva; ugyan az emelkedik ki a paizs fölötti sisak koronájából is. Foszladék jobbról arany-kék, balról ezüst-vörös. Az esztergomi ág családfáját 1282-ig vissza lehet vezetni. A nemességüket többször is megerősítették Esztergomban.

A család híresebb tagjai 
 Mattyasovszky Ilona (1892–1943) magyar filmszínésznő.
 Mattyasovszky Kasszián (1879–1935) bencés tanár, gimnáziumi igazgató, a cserkészmozgalom kiemelkedő személyisége.
 Mattyasovszky Lajos prímási jószágigazgató.
 Mattyasovszky Jenő (1931–1984, Budapest), író , újságíró
 Mattyasovszky Kálmán ügyvéd, az Esztergomi Takarékpénztár ügyésze.
 Mattyasovszky Mátyás cs. és kir. kamarás, alezredes. (1858)
 Mattyasovszky Miklós Xav. Ferenc királyi ítélőtáblai bíró. (1851)
 Mattyasovszky László nyitrai püspök. (1701)
 Mattyasovszky Joannes befektetési bankár. (1974)
 Mattyasovszky Tamás Mihály, Sáros vármegye főispánja. (1834)
 Mattyasovszky Vilmos ügyvéd, Esztergom vármegyei főügyész.

Jegyzetek

Források 
 Nagy Iván: Magyarország családai Hetedik kötet – Mattyasovszky család. (F.-Mattyasóczi.)

Magyar történelmi családok